La Désirade désigne notamment :
 La Désirade, une île de France située dans l'océan Atlantique et faisant partie du département d'outre-mer de la Guadeloupe ;
 La Désirade, une commune de France faisant partie du département d'outre-mer de la Guadeloupe ;
 le canton de la Désirade, un canton de France faisant partie du département d'outre-mer de la Guadeloupe.
 La Désirade, pointe rocheuse et feu de signalisation maritime à l'entrée du Vieux-Port de Marseille.
 La Désirade, film d'Alain Cuniot
 La Désirade (livre), roman de Jean-François Deniau